Флаги муниципальных районов России.
 Герб Советского района (Кировская область)
 Герб Советского района (Марий Эл)
 Герб Советского района (Ставропольский край)
 Герб Советского района (ХМАО — Югра)